Первая Федеральная Лига Югославии 1947/1948 () — 19-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1947/1948
Югославия
Югославия
1947 год в Югославии
Спорт в Югославии в 1948 году